Dragan Mrđa (Vršac, 23 de janeiro de 1984) é um futebolista sérvio que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Omiya Ardija.

Ligações externas 
 Perfil em Soccerway.com

Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Futebolistas do Lierse SK
Futebolistas do FC Khimki
Futebolistas do FK Vojvodina
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do Omiya Ardija
Jogadores da Seleção Sérvia de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010